Sánchez Vicario puede hacer referencia a:

 Emilio Sánchez Vicario, tenista español que llegó a ser n.º 1 del mundo en dobles.
 Arantxa Sánchez Vicario, tenista española que llegó a ser n.º 1 del mundo.
 Javier Sánchez Vicario, tenista español que alcanzó sus mayores éxitos en dobles.